François de Ribaupierre ist der Name folgender Personen:

* François de Ribaupierre (Maler) (1886–1981), Schweizer Maler und Bildhauer 
 François de Ribaupierre (Musiker) (* 1972), Schweizer Jazzmusiker